Otumba peut faire référence à :
Otumba (État de Mexico), une municipalité du Mexique,
, une ville de la municipalité.
Otumba, autre nom pour Otompan, une localité pré-colombienne,
Bataille d'Otumba (1520), une bataille de la conquête espagnole de l'empire aztèque.